Theodor Madsen henviser til blandt andre:

 Theodor Madsen (præst) (1823–1904) – dansk præst og politiker
 Theodor Madsen (forfatter) (1858–1935) – norsk forfatter
 Theodor Madsen (billedhugger) (1880–1965) – dansk billedhugger